Зимние И́гры до́брой во́ли 2000 года — первые и последние зимние Игры доброй воли, проходившие в Лейк-Плэсиде (США) с 17 по 20 февраля 2000 года.

История 
До 2000 года Игры доброй воли проводились исключительно летом, но включали в свою программу зимние виды спорта — хоккей с шайбой и фигурное катание. В 2000 году было решено провести полностью зимнюю версию Игр доброй воли. Местом их проведения стал американский Лейк-Плэсид, ранее принимавший Зимние Олимпийские игры в 1932 и 1980 годах.

В Играх приняло участие около 500 спортсменов из 22 стран, которые отбирались на основе рейтингов выступлений в крупных международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх, чемпионатах и Кубках мира. Соревнования проводились по 11 зимним неигровым видам, в их число не вошли биатлон и конькобежный спорт, в которых было разыграно 38 комплектов медалей.
Представленные дисциплины также частично отличались от привычных. Так, например, программа лыжных гонок включала парные эстафеты, а в горных лыжах дважды проводился мужской скоростной спуск. Призовой фонд составил $ 647 600.

16 февраля 2000 года состоялась церемония открытия, а непосредственно соревнования проходили четыре дня с 17 по 20 февраля. По их итогам медали завоевали представители 19 стран. На подиум не удалось подняться представителям Австралии, Белоруссии и Чехии.

В соревнованиях по фигурному катанию участвовали только профессиональные фигуристы из-за конфликта с олимпийскими чемпионами (любителями), участвовавшим в своих национальных чемпионатах. Это позволило француженке Сурия Бонали стать единственной фигуристкой в истории, которая выиграла одно и то же соревнование как в любительском, так и в профессиональном статусе. До этого она победила на Играх доброй воли в 1994 году.

Канадский спортсмен Франсуа-Луи Трамбле стал победителем во всех трёх проводимых дисциплинах по шорт-треку, его коллега, китаянка Ян Ян (A), взяла два золота и бронзу. По два золота из двух возможных выиграли австрийский двоеборец Феликс Готтвальд, норвежский прыгун с трамплина Мортен Огхейм и российская лыжница Наталья Баранова.

Виды спорта 

  Бобслей (1)
  Горнолыжный спорт (2)
  Лыжное двоеборье (2)
  Лыжные гонки (4)
  Прыжки с трамплина (2)
  Санный спорт (3)
  Скелетон (2)
  Сноубординг (6)
  Шорт-трек (6)
  Фигурное катание (4)
  Фристайл (6)

В скобочках количество разыгрываемых медалей.

Места проведения

Страны-участницы

Расписание

Призёры

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Результаты от 19, 20 и 21 февраля 2000 года на deseretnews.com.
 

Спорт в США в 2000 году
Международные спортивные соревнования в Лейк-Плэсиде
Февраль 2000 года